

Sigle 
 Creatine Kinase – Creatinchinasi, marker dell'infarto del miocardio
 Citocheratine

Chimica 
 CK – sigla del cloruro di cianogeno

Codici 
 CK – codice vettore IATA di China Cargo Airlines
 CK – codice FIPS 10-4 delle Isole Cocos
 CK – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Isole Cook
 CK – codice ISO 3166-2:MW di Chikwawa (Malawi)

Informatica 
 .ck – dominio di primo livello delle Isole Cook

Persone 
 Louis C.K. – comico e attore statunitense

Altro 
 CK – Creeps Kill – In Heroes of Newerth è presente tra le statistiche.
 CK – marchio dello stilista statunitense Calvin Klein
 CK – targa automobilistica di Čakovec (Croazia)